Einspeisung steht für:

 Einspeisung von Energie in ein Transport- oder Verteilernetz, siehe Ausspeisung (Energie)
 Strom in ein Stromnetz, siehe beispielsweise Stromeinspeisungsgesetz
 Einspeisung von Gas in ein Gasleitungs-Netz, siehe beispielsweise Biomethan#Einspeisung in das Erdgasnetz
 Dateneingabe, siehe Eingabe (Computer)
 Einspeisung von Nachrichten in ein Nachrichtenübermittlungssystem, siehe Web-Feed
 Einspeisung eines elektrischen Signals, siehe beispielsweise Antennenankopplung

Siehe auch:

 Speisung
 Ausspeisung